Ancistrobasis lusitanica är en snäckart som först beskrevs av P. Fischer 1882.  Ancistrobasis lusitanica ingår i släktet Ancistrobasis och familjen Seguenziidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lusitanica